Lew Tołstoj (1828–1910) – pisarz rosyjski
 Lew Tołstoj (przed 1918 rokiem – Astapowo) – osiedle typu miejskiego w obwodzie lipieckim
 Lew Tołstoj (przed 1918 rokiem – Astapowo) – stacja kolejowa w Lwie Tołstoju w obwodzie lipieckim
 Lew Tołstoj – wieś w obwodzie kałuskim
 Lew Tołstoj – film fabularny z 1984 roku, reż. Siergiej Gierasimow

Zobacz też